Existuje více nositelů českého příjmení Nesvadba:

mužská podoba příjmení
 Antonín Nesvadba (* 1954) – český malíř
 Jiří Nesvadba (1921–2004) – český scénograf a divadelní režisér, bratr Miloše a strýc Michala
 Josef Nesvadba (1926–2005) – český spisovatel, otec Barbary
 Michal Nesvadba (* 1957) – český herec, syn Miloše a synovec Jiřího
 Miloš Nesvadba (1925–2020) – český herec a kreslíř, otec Michala a bratr Jiřího
 Otakar Nesvadba (1901–1947) – český pedagog a vězeň nacismu, nositel vysokého státního vyznamenáni Státu Izrael Spravedlivý mezi národy
 Pavel Nesvadba (* 1974) – český fotograf
  
ženská podoba příjmení s přechýlením
 Barbara Nesvadbová (* 1975) – česká spisovatelka a novinářka, dcera Josefa Nesvadby
 Hana Nesvadbová (* 1944) – bývalá československá sáňkařka

Česká příjmení